

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

О

П

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Види још
 Српска имена

Спољашње везе 
 Петар Стевановић: Ономастикон - име знати изабрати
 Greek Name Dates for the year 2005 (sorted by name)  

Имена по народима